Луа́-сюр-Арно́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Сользе-ле-Потье. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18130.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 250 км к югу от Парижа, в 145 км южнее Орлеана, в 50 км к югу от Буржа.

Вдоль западной границы коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 309 человек.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляют лесное и сельское хозяйство.

В 2007 году среди 187 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 139 были экономически активными, 48 — неактивными (показатель активности — 74,3 %, в 1999 году было 69,1 %). Из 139 активных работали 126 человек (66 мужчин и 60 женщин), безработных было 13 (6 мужчин и 7 женщин). Среди 48 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 28 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мартен (XII век). Исторический памятник с 1926 года
 Усадьба Жируэтт (XVII век). Исторический памятник с 1974 года
 Руины феодального замка в деревне Буше
 Замок XV века в деревне Дрюлон
 Три водяные мельницы (в деревнях Дрюлон, Граво и Мезеро)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер